Zlatorog ima več pomenov:

 Zlatorog (mitologija) - bajeslovno bitje
 Zlatorog (pripovedka) - slovenska ljudska pripovedka
 Zlatorog (opera) - opera Viktorja Parme
 Laško Zlatorog, blagovna znamka piva Pivovarne Laško
 Dvorana Zlatorog, večnamenska športna dvorana v Celju
 Tovarna Zlatorog - Maribor
 Bio Hotel Zlatorog & Vila Zlatorog
 Košarkarski klub Zlatorog, slovenski košarkarski klub iz Laškega